Muzeálie je selektovaný autentický objekt reprezentující muzeální kulturní hodnotu, běžně označovaný jako muzejní předmět či objekt.

Slovo Muzeálie má několik významů.
 Artefakt – objekt, který byl vytvořen člověkem (například zrcadlo, kniha, kresba, lokomotiva atd.),
 Mentefakt – prokazatelný, myšlený poznatek (například lidový tanec, jazyk indiánského kmene atd.),
 Naturfakt – prokazatelně existující přírodní objekt (například lastura, kostra velryby, rostlina atd.).

Zdroj: Stránský, Z. Z.: Archeologie a muzeologie. Brno, 2005